Munzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Munzinger (1830–1907), Schweizer Arzt, Offizier und Politiker
 Friedrich Ludwig Munzinger (1818–1894), deutscher Jurist und Richter 
 Hans Munzinger (1877–1953), Schweizer Maler und Lithograf
 Josef Munzinger (1791–1855), Schweizer Kaufmann und Politiker

 Marie Munzinger (1885–1952), Schweizer Pädagogin

 Paul Munzinger (* 1951), deutscher Unterwasserfotograf
 Peter Braun-Munzinger (* 1946), deutscher Physiker
 Walther Munzinger (1830–1873), Schweizer Jurist, Hochschullehrer und Kirchenpolitiker 
 Werner Munzinger (1832–1875), Schweizer Afrikaforscher

Siehe auch:
 Munzinger-Archiv, deutscher Verlag und Online-Informationsanbieter
 Münzinger
 Munzingen (Begriffsklärung)